MC Kresha, właściwie Kreshnik Fazliu (ur. 5 czerwca 1984 w Mitrowicy) - kosowski raper.

Dyskografia

Albumy

Teledyski

Przypisy 

Urodzeni w 1984
Ludzie urodzeni w Mitrowicy
Kosowscy raperzy
Kosowscy Albańczycy